Félix et le Monde à l'envers (The Divide) est un roman fantastique écrit par Elizabeth Kay et illustré par Ted Dewab, publié en Angleterre aux éditions The Chicken House en 2003 puis en France aux éditions Gallimard Jeunesse en 2004 (traduction française d'Yves Sarda).

Résumé 
Félix n'a pas la vie facile. Il a le cœur malade. Pour le distraire, ses parents l'emmènent en vacances au Costa Rica. Il découvre la Faille continentale, là où les eaux se partagent entre les océans Pacifique et Atlantique. Or, à cet endroit précis, Félix perd soudain connaissance. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un autre monde, un monde où les créatures mythiques sont réelles et où les êtres humains sont mythiques ! Un monde à l'envers, peuplé d'elfes, de griffons, de lutins, de dragons...

Avec d'incroyables aventures, trouvera-t-il grâce à son amie Bétonie, l'elfe, grâce à Serdacier, l'oiseau fantastique, le chemin du retour et la voie de la guérison ?

Commentaires 
« Un récit étonnant et merveilleux, plein d'humour, de charme et d'émotion... » ( de couverture)

Éditions 
Édition grand format : Gallimard Jeunesse, 2004 .

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman britannique paru en 2003